Palamedes Palamedesz I (1607-1638), pittore e disegnatore olandese
 Palamedes Palamedesz II (1633-1705), pittore e decoratore olandese